Palcat – szpicruta, krótki bat skokowy
 Palcat – broń drzewcowa